

Culture et société

Musique 
 Le fifre est un instrument à vent au son aigu (longtemps en usage dans les musiques militaires).
 Un fifre peut aussi être un joueur de fifre.

Peinture 
 Le Fifre (ou Le Joueur de fifre) est un tableau d'Édouard Manet.

Toponyme 
 Le Fifre est un sommet du massif des Écrins, dans les Alpes françaises.